José Barreto Sobrinho (Água Branca de Pinhacó, 10 de maio de 1927) é um trompetista brasileiro, cujo estilo incorpora o jazz, choro e frevo.

Trompetistas de jazz
Trompetistas do Paraná
Músicos de jazz
Músicos de frevo
Músicos de choro